Луций Плавтий Веннон (; умер после 322 года до н. э.) — римский военный и политический деятель из плебейского рода Плавтиев, консул 330 года до н. э. Убийца Витрувия Вакка.

Биография 
Луций происходил из малоизвестного плебейского рода Плавтиев. Благодаря сохранившемуся фрагменту записи из Капитолийских фаст известно, что его отец носил тот же преномен.

В 330 году до н. э. Веннон был избран консулом вместе с Луцием Папирием Крассом. Во время своего консульства он воевал против восставших городов вольсков, Привернума и Фунд, лично убив предводителя восстания — Витрувия Вакка. За завоевание этих городов Веннон получил триумф. Дальнейшая его судьба не известна.

Литература 
 
Военачальники IV века до н. э.